Presidio steht für:

Presidio (Festung), eine von den Spaniern verwendete Festungsart
 die spanische Bezeichnung für Zuchthaus (ursprünglich in einer Festung)
 Presidio (San Francisco), eine frühere Festung in San Francisco
 Presidio (Film), ein Film aus dem Jahr 1988, der in der Militärbasis San Francisco spielt
 Presidio (Monterey), eine solche Festung in Monterey
 Presidio (San Diego), eine solche Festung in San Diego
 El Presidio de Santa Barbara State Historic Park, eine solche Festung in Santa Barbara, heute State Park
 Presidio (Texas), eine Stadt in Texas (USA)
 Presidio (AMD), eine Technik in einem Prozessor